China puede hacer referencia a:

Estados 
 El Imperio chino, antiguo régimen que gobernó China durante casi dos mil años.
 La gobierno de Beiyang, primera República de China, una serie de regímenes que gobernaron desde Pekín entre 1912 y 1928, que fueron reconocidos internacionalmente como el legítimo gobierno de la República de China.
 La República de China (1912-1949), régimen político que sucedió a la última dinastía imperial china, la dinastía Qing, en el año 1912, hasta la victoria en la Guerra Civil China de los comunistas liderados por Mao Zedong.
 El Imperio chino (1915-1916), un intento de Yuan Shikai por restablecer la monarquía en China.
 El gobierno provisional de la República de China, Estado títere del Imperio del Japón entre 1937 y 1940.
 El Gobierno nacional reorganizado de la República de China, Estado títere del Imperio del Japón entre 1940 y 1945.
 La República Popular China, comúnmente llamada China, con capital en Pekín. Durante la Guerra Fría se le llamó la China Popular, Comunista o Roja. 
 La República de China, comúnmente llamada Taiwán, con capital en Taipéi. Durante la Guerra Fría se le llamó la China Nacionalista. En competiciones deportivas utiliza el nombre de China Taipéi.

Áreas geográficas 
 China continental, área geográfica que comprende la zona continental de China, excepto las regiones administrativas de Hong Kong y Macao y el territorio de Taiwán.
 China propia, término histórico-geográfico para referirse a la llanura central china.
 Gran China, área que incluye a la República Popular China, la República de China, Hong Kong, y Macao.

Localidades 
 Estados Unidos
 China (Indiana), localidad del estado de Indiana.
 China (Maine), localidad del estado de Maine.
 Municipio de China (condado de St. Clair, Míchigan), localidad del estado de Míchigan.
 China (Texas), localidad del estado de Texas.
 China Grove (Texas), localidad del estado de Texas.
 Japón
 China (Kagoshima), localidad de la prefectura de Kagoshima.
 México
 China (Nuevo León), localidad del estado de Nuevo León.
 Argentina
 Gran China (Argentina), localidad del departamento Jáchal, provincia de San Juan.

Personas 
 Henrique Valmir da Conceição, futbolista brasileño más conocido como China nacido en 1959.
 Leonardo Bruno dos Santos Silva, futbolista brasileño más conocido como China nacido en 1980.

Música 
 China (álbum de Vangelis).
 China (canción de Tori Amos).
China (canción), canción de Anuel AA.

Otros 
 Nombres de China.
 China poblana, nombre con que se conoció al traje tradicional de ciertas zonas en México central hasta la segunda mitad del .
 China, nombre de diversas vasijas de cerámica de las culturas Chancay y Chincha.
 China, nombre genérico con que se conoce a una mujer de campo en Argentina y en Uruguay.
 China o chinita, una mujer indoamericana, en Perú.
 china o chinarro, canto rodado pequeño.
 (1125) China, un asteroide.

Enlaces externos 

 
 

gn:China